L'espressione può riferirsi a due diversi conflitti:
Guerre di confine sovietico-giapponesi, combattute dal 1932 al 1945
Guerra sovietico-giapponese, combattuta dall'agosto al settembre del 1945